Lasbordes ist der Name von 

 Lasbordes, Gemeinde im Département Aude
 Flugplatz Toulouse-Lasbordes in der Gemeinde Balma
 Pierre Lasbordes (* 1946), Politiker (UMP)